Round Here – singolo dei Counting Crows del 1994
 Round Here – singolo di Memphis Bleek del 2003
 Round Here – singolo di George Michael del 2004
 Round Here – singolo dei Florida Georgia Line del 2013